Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française créé par le Premier Consul à partir de deux régiments provisoires de l'armée d'Espagne en 1808.

Création et différentes dénominations 
 1808 : Création  régiment d'infanterie de ligne (formé à partir de)  et  Provisoires d'infanterie, formé en 1808 pour servir en Espagne.
:
 1814 : dissolution.

Colonels/Chef de brigade 

 1808 : colonel Jean Baptiste Crétin
 1813 : colonel Jean-Baptiste Maguin
...
1885-1891 : colonel René de La Chevardière de La Grandville
…

 1901 : colonel Charles Lanrezac
…
 1913 : colonel Émilien Victor Cordonnier
 1914- : colonel Boulangé
   au  : lieutenant-colonel Alphonse Pineau
  20- : lieutenant-colonel Henri Bourdeau 
  22- : intérim par le Commandant major J.C.J. Henry
   -  : lieutenant-colonel Édouard Husband
  5- : intérim par le Commandant major J.C.J. Henry
   -  : colonel de Montluisant
   -  : colonel Henri-Jean Waymel
   : lieutenant-colonel Emmanuel Malvy
   : colonel Roger de Barbeyrac de Saint-Maurice
…
 1939-1940 : lieutenant-Colonel Perdijon.
…

 Officiers tués et blessés alors qu'ils servaient dans les  d'infanterie durant la période 1808-1814.

 Officiers tués : trente-six

Historique des garnisons, combats et batailles du  RI

Ancien Régime

Guerres de la Révolution et de l'Empire 

 1808 :
 Medina-del-Rio-Seco,
 Burgos
 Saragosse
 1809 :
 Santander
 1810 :
 Pont de Colloto,
 Pont de Santos,
 Cangas-d'Onisastaris,
 Pena-Cava,
 Avila
 1811 :
 Quintanilla-de-Valle,
 Orbigo,
 Astorga

 1812 :
 Arapiles
 1813 :
 Bilbao,
 Bataille de Vitoria
 Bataille de la Bidassoa
 1814 : Guerre d'indépendance espagnole
 27 février : bataille d'Orthez
 Bataille de Toulouse

Second Empire 
 1870-1871 : Siège de Paris

1871 à 1914 
Durant la Commune de Paris en 1871, le régiment participe avec l'armée versaillaise à la semaine sanglante.

Du  au , le  d'infanterie est en garnison à la caserne Charras de Courbevoie.

Première Guerre mondiale 
En 1914 : casernement Lisieux et à la caserne Charras de Courbevoie; à la  B.I,  D.I,  d'armée.

1914 
Vers Charleroi : Bataille de Charleroi. La retraite. Les opérations de l'aile gauche: Bataille de Guise .Bataille de la Marne, 5 au  : Montceau-les-Provins.

1915 
Offensive d'Artois (mai-juin et septembre) : Vimy.

1916 
Bataille de Verdun. Reprise des Forts de Douaumont et Vaux: secteurs de Tavannes et Bezonvaux.
personnalités citées à l'ordre de l'armée ayant fait partie de la  du 119 : Albert Besson

1918 
Oise : offensive de Lassigny (10-). Le  régiment est dissous après la Grande Guerre.

Entre-deux-guerres

Seconde Guerre mondiale

De 1945 à nos jours

Drapeau 
Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes:

Décorations 
Sa cravate est décorée de la Croix de guerre 1914-1918  avec deux citations à l'ordre de l'armée puis une à l'ordre du corps d'armée.

Il a le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918.

Traditions et uniformes

Insigne

Devise 
"Toujours prêt à bondir"

Personnalités ayant servi au Général RI 

 Albert Besson, aspirant à la , cité à l'ordre de l'Armée (voir ci-dessus 1916)
 Charles Humbert, 1895
 Godefroy Scamaroni, mobilisé en 1939

Sources et bibliographie 
 Bibliographie fournie par le musée du château de Vincennes.
 Archives du Grand Quartier général des Armées du Nord et du Nord-Est État-Major ordre 6735 "D"()
 1939-1940 : v. Gilles Buisson, Historique du  RI : guerre 1939-1940, 139 p., (s.n.), 1951
À partir du livre Drapeaux et étendards de régiments Normands et Bretons de X.Pringuet, préface du général de C.A du Vigier à l'occasion des journées Interarmes de Coutances (22 et ). Imprimerie Notre Dame de Coutances. Édition du Comité de Liaison Inter fédérale des Amicales Régimentaires. Paris 
 À partir du Recueil d'Historiques de l'Infanterie Française (Général Andolenko - Eurimprim 1969).
  le  R.I

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française
 Formation des 3 armées de Paris en 1870

Régiment décoré de la croix de guerre 1914-1918
INF, 119